est une expression anglaise signifiant « hé toi ». Elle peut faire référence à :

Musique

EP 

 , EP de Mono sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , single de Madonna sorti le  ;

 , chanson de 311 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi